Bastaji est un toponyme qui peut désigner :
 Bastaji, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kneževo et dans la République serbe de Bosnie ;
 Bastaji, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Nikšić.